Тимофе́й Васи́льевич Про́хоров: Прохоров, Тимофей Васильевич (1797—1854) — русский промышленник и мануфактур-советник.
 Прохоров, Тимофей Васильевич (1894—2004) — русский отшельник в Мюнхене.
 Прохоров, Тимофей Васильевич (1919—2012) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.